The Innocents — третій студійний альбом англійської групи Erasure, який був випущений 18 квітня 1988 року.

Композиції 
 A Little Respect - 3:32
 Ship of Fools - 4:01
 Phantom Bride - 3:32
 Chains of Love - 3:45
 Hallowed Ground - 4:05
 Sixty-Five Thousand - 3:23
 Heart of Stone - 3:20
 Yahoo! - 3:48
 Imagination - 3:28
 Witch in the Ditch - 3:45
 Weight of the World - 3:40
 When I Needed You - 4:22
 River Deep, Mountain High - 7:00

Учасники запису 
 Вінс Кларк - вокал
 Енді Бел - синтезатор, басс

Джерела 
 The Innocents  allmusic
 The Innocents  last.fm

Альбоми Erasure
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Квітень 1988